Ви́ктор Васи́льевич Во́ронов:
 Воронов, Виктор Васильевич (род. 1950) — советский и российский учёный-экономист, профессор. 
 Воронов, Виктор Васильевич (род. 1946) — российский учёный-физик, доктор наук.